Comunas
 Cornillon (França) — no departamento de Gard, Occitânia
 Cornillon (Haiti) — no departamento do Oeste

Desambiguações de topônimos